Magnus Andersson kan syfta på:

 Magnus Andersson i Gripenberg (1822–1901), svensk hemmansägare och politiker
 Magnus Andersson i Stigen (1833–1896), svensk godsägare och politiker
 Magnus Andersson i Löfhult (1833–1909), svensk hemmansägare och politiker
 Magnus Andersson (gitarrist) (född 1956), svensk klassisk gitarrist, mottagare av Svenska grammofonpriset 1985
 Magnus Andersson (fotbollsspelare född 1958), svensk fotbollsspelare i Malmö FF
 Magnus Fyrfalk (född 1966), tidigare Andersson, svensk programpresentatör
 Magnus Andersson (handbollstränare) (född 1966), svensk handbollsspelare och tränare
 Magnus Andersson (poet) (född 1968), svensk poet
 Magnus Andersson (handbollsspelare född 1970), svensk handbollsspelare i GF Kroppskultur, skyttekung i elitserien 1998/1999
 Magnus Andersson (piratpartist) (född 1973), svensk politiker, Piratpartiets partiledare 2016–2019
 Magnus Aschan (född 1976), svensk journalist och föreläsare, hette Andersson som ogift
 Magnus Demervall (född 1981), tidigare Andersson, svensk centerpartistisk politiker, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund 2007–2011
 Magnus Andersson (fotbollsspelare) (född 1981), svensk fotbollsspelare
 Magnus Andersson (bildjournalist), svensk bildjournalist, vinnare av Årets bild i klassen Humorbild 2010
 Magnus Andersson (kampsportare) (född 1994), svensk thaiboxare